Bahner ist der Familienname folgender Personen:
 Beate Bahner  (* 1966), deutsche Rechtsanwältin, Fachanwältin für Medizinrecht, Autorin und Mediatorin

 Eva Bahner (* 1973), Hörfunkmoderatorin und Wirtschaftsjournalistin
 Gert Bahner (1930–2019), deutscher Generalmusikdirektor und Dirigent
 Hermann Bahner (1867–1938), deutscher Maler
 Klaus Bahner (1937–2011), deutscher Hockeyspieler
 Leon Bahner (* 1995), deutscher Basketballspieler
 Werner Bahner (1927–2019), deutscher Romanist und Philologe
 Wilhelm Bahner (1854–1919), deutscher Unternehmer und konservativer Politiker, MdL  
 Willi Bahner (1906–1981), österreichischer Maler, Graphiker und Bühnenbildner

Ort in den Vereinigten Staaten:
 Bahner (Missouri)

Bahner steht für:
 (2358) Bahner, Asteroid des äußeren Hauptgürtels